Tetiana « Tania » Volodymyrivna Maliarchuk (en ), née en 1983 à Ivano-Frankivsk, est une écrivaine d'origine ukrainienne qui écrit en ukrainien et, plus récemment, en allemand.

Biographie 

Tania Maliarchuk naît à Ivano-Frankivsk en 1983.

Elle commence sa carrière littéraire avec plusieurs volumes d'histoires courtes et de nouvelles : Endspiel d'Adolfo, ou A Rose for Liza (2004), From Top to Bottom: A Book of Fears (2006), How I Became a Saint (2006), To Speak (2007) ) et Zviroslov (2009). Son premier roman, Biographie d'un miracle accidentel, a été publié en 2012.

Tania Maliarchuk écrit en allemand depuis 2014. En 2018, elle remporte le prix Ingeborg Bachmann pour Frösche im Meer (Grenouilles dans la mer), un texte inédit qu'elle a lu au Festival de la littérature de langue allemande.

Ses œuvres en ukrainien sont traduites en allemand depuis 2009 (Neunprozentiger Haushaltsessing, Biografie eines zufälligen Wunders, tous deux de Residenz Verlag). Certaines d'entre elles ont également été traduites en anglais. La nouvelle Me and My Sacred Cow est publiée dans Best European Fiction 2013, éditée par Aleksandar Hemon.

Tania Maliarchuk vit à Vienne.

Œuvres 

 Endspiel d'Adolfo, ou A Rose for Liza, 2004.
 From Top to Bottom: A Book of Fears, 2006.
 How I Became a Saint, 2006.
 To Speak, 2007. 
 Zviroslov, 2009. 
 Biographie d'un miracle accidentel, 2012.
 Me and My Sacred Cow, Aleksandar Hemon, 2013.
 Frösche im Meer (Grenouilles dans la mer), 2018.

Prix 

 2013, « Kristal Vilenica-2013 » (Slovénie).
 2013, Prix littéraire Joseph Conrad-Korzeniowski.
 2016, Prix du livre de l'année 2016 de la BBC ukrainienne.
 2018, Prix Ingeborg-Bachmann.

Références

Liens externes 
 
 
 

Femme de lettres ukrainienne
Écrivain ukrainien du XXIe siècle
Naissance en 1983
Naissance à Ivano-Frankivsk